Ореян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Ореян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди